De Rally van Australië 2015, formeel 24th Coates Hire Rally Australia, was de 24e editie van de Rally van Australië en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 542e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Coffs Harbour.

Verslag 
Eerder dan het jaar ervoor besliste Sébastien Ogier de titel dit keer al in Australië in zijn voordeel, in stijl met een overwinning die hij op gecontroleerde wijze binnen zou slepen. Na een voorzichtige start wist hij gaandeweg grond te pakken op teamgenoot Jari-Matti Latvala en Kris Meeke, de laatstgenoemde die tot twee keer toe de leiding in handen had, maar deze halverwege de tweede etappe moest overhanden aan Ogier, die vervolgens alleen nog maar snelste tijden wist te klokken en de zege over de streep trok. Meeke vocht knap mee met de Volkswagens, maar moest ook Latvala aan het eind voor zich dulden en zou als derde finishen. Hij was daarmee nog enigszins gelukkig, want alleen een kleine straftijd voor Andreas Mikkelsen verhinderde een volledig Volkswagen podium, de Noor kort achter Meeke eindigend als vierde. Wel was Volkswagen met dit resultaat zeker van ook weer hun derde opeenvolgende titel bij de constructeurs.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 9,23 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië